Significa "símbol" en turc i s'utilitza com a nom de dona.

 Simge Aköz, jugadora de voleibol turca
 Simge Büyükedes, cantant d'opera turca

Prenoms femenins turcs
Pàgines de desambiguació de biografies